Хуан де Тассіс — скорочене ім'я двох представників іспанського роду:
 Хуан де Тассіс-і-Акунья, 1-й граф Вільямедіана — дипломат, батько Хуана де Тассіса-і-Перальта;
 Хуан де Тассіс-і-Перальта, 2-й граф Вільямедіана — поет і драматург, син Хуана де Тассіс-і-Акунья.